Hellvik ist der Name folgender Orte: 
 Hellvik (Eigersund), Ort in der Kommune Eigersund
 Hellvik (Nesodden), Ort in der Kommune Nesodden